Comitatul Gilmer sau Gilmer County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Gilmer County, Georgia 
 Gilmer County, West Virginia